Taròndor d'Àrnor, setè Rei d'Àrnor 
 Tarondor de Góndor, vint-i-setè Rei de Góndor